Села:
 Багачівка — Миколаївська область, Кривоозерський район
 Багачівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Багачівка — Черкаська область, Христинівський район

Див. також 
 Богачівка